Tara Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tara Township (Swift County, Minnesota)
 Tara Township (Traverse County, Minnesota)